Muhammad al-Ghazali ist der Name folgender Personen:

 Muhammad al-Ghazali (1058–1111), persischer Theologe, Philosoph und Mystiker, siehe Al-Ghazālī
 Mohammed al-Ghazali al-Saqqa (1917–1996), ägyptischer Geistlicher und Gelehrter